Одоарио () — мужское имя. Известные носители:
 Одоарио Африканец — епископ Луго (745—786)
 Одоарио Ордоньес — сын астурийского короля Ордонью I, участник мятежа против Альфонсо III Великого
 Одоарио — епископ Асторги (952—962)